Di seguito una lista di asteroidi dal numero 81001 al 82000 con data di scoperta e scopritore.

81001-81100 

|-
| 81001 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81002 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81003 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81004 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81005 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81006 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81007 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81008 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81009 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81010 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81011 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81012 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81013 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81014 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81015 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81016 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81017 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81018 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81019 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81020 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81021 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81022 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81023 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81024 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81025 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81026 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81027 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81028 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81029 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81030 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81031 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81032 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81033 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81034 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81035 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81036 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81037 - ||  || 11 marzo 2000 || P. G. Comba
|-
| 81038 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81039 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81040 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81041 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81042 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81043 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81044 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81045 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81046 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81047 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81048 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81049 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81050 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81051 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81052 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81053 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81054 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81055 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81056 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81057 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81058 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81059 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81060 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81061 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81062 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81063 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81064 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81065 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81066 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81067 - ||  || 11 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81068 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81069 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81070 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81071 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81072 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81073 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81074 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81075 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81076 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81077 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81078 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81079 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81080 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81081 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81082 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81083 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81084 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81085 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81086 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81087 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81088 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81089 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81090 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81091 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81092 - ||  || 12 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81093 - ||  || 14 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81094 - ||  || 13 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81095 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81096 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81097 - ||  || 5 marzo 2000 || NEAT
|-
| 81098 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81099 - ||  || 8 marzo 2000 || NEAT
|-
| 81100 - ||  || 8 marzo 2000 || NEAT
|}

81101-81200 

|-
| 81101 - ||  || 8 marzo 2000 || NEAT
|-
| 81102 - ||  || 8 marzo 2000 || NEAT
|-
| 81103 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81104 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81105 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81106 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81107 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81108 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81109 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81110 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81111 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81112 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81113 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81114 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81115 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81116 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81117 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81118 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81119 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81120 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81121 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81122 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81123 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81124 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81125 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81126 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81127 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81128 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81129 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81130 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81131 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81132 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81133 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81134 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81135 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81136 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81137 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81138 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81139 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81140 - ||  || 12 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81141 - ||  || 7 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81142 - ||  || 11 marzo 2000 || CSS
|-
| 81143 - ||  || 12 marzo 2000 || CSS
|-
| 81144 - ||  || 12 marzo 2000 || CSS
|-
| 81145 - ||  || 2 marzo 2000 || CSS
|-
| 81146 - ||  || 3 marzo 2000 || CSS
|-
| 81147 - ||  || 3 marzo 2000 || CSS
|-
| 81148 - ||  || 3 marzo 2000 || CSS
|-
| 81149 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81150 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81151 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81152 - ||  || 4 marzo 2000 || CSS
|-
| 81153 - ||  || 5 marzo 2000 || NEAT
|-
| 81154 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 81155 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 81156 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 81157 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 81158 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 81159 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 81160 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 81161 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81162 - ||  || 12 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81163 - ||  || 12 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81164 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81165 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81166 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81167 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81168 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81169 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81170 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81171 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81172 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81173 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81174 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81175 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81176 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81177 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81178 - ||  || 2 marzo 2000 || CSS
|-
| 81179 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81180 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81181 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81182 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81183 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81184 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81185 - ||  || 2 marzo 2000 || CSS
|-
| 81186 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81187 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81188 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81189 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81190 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81191 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81192 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81193 - ||  || 1 marzo 2000 || CSS
|-
| 81194 - ||  || 1 marzo 2000 || CSS
|-
| 81195 - ||  || 1 marzo 2000 || CSS
|-
| 81196 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81197 - ||  || 26 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81198 - ||  || 27 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81199 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81200 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|}

81201-81300 

|-
| 81201 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81202 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81203 Polynesia ||  || 23 marzo 2000 || J.-C. Pelle
|-
| 81204 - ||  || 30 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81205 - ||  || 30 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81206 - ||  || 30 marzo 2000 || K. Korlević
|-
| 81207 - ||  || 29 marzo 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 81208 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81209 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81210 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81211 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81212 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81213 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81214 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81215 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81216 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81217 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81218 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81219 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81220 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81221 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81222 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81223 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81224 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81225 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81226 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81227 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81228 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81229 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81230 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81231 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81232 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81233 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81234 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81235 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81236 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81237 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81238 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81239 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81240 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81241 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81242 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81243 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81244 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81245 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81246 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81247 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81248 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81249 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81250 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81251 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81252 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81253 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81254 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81255 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81256 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81257 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81258 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81259 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81260 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81261 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81262 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81263 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81264 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81265 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81266 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81267 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81268 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81269 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81270 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81271 - ||  || 30 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81272 - ||  || 30 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81273 - ||  || 30 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81274 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81275 - ||  || 30 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81276 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81277 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81278 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81279 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81280 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81281 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81282 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81283 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81284 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81285 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81286 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81287 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81288 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 81289 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81290 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81291 - ||  || 27 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81292 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 81293 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 81294 - || 2000 GM || 2 aprile 2000 || P. G. Comba
|-
| 81295 - || 2000 GU || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81296 - ||  || 2 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81297 - ||  || 4 aprile 2000 || P. G. Comba
|-
| 81298 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81299 - ||  || 2 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81300 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|}

81301-81400 

|-
| 81301 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81302 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81303 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81304 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81305 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81306 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81307 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81308 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81309 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81310 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81311 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81312 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81313 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81314 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81315 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81316 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81317 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81318 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81319 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81320 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81321 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81322 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81323 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81324 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81325 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81326 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81327 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81328 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81329 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81330 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81331 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81332 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81333 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81334 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81335 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81336 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81337 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81338 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81339 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81340 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81341 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81342 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81343 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81344 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81345 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81346 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81347 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81348 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81349 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81350 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81351 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81352 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81353 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81354 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81355 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81356 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81357 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81358 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81359 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81360 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81361 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81362 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81363 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81364 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81365 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81366 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81367 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81368 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81369 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81370 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81371 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81372 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81373 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81374 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81375 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81376 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81377 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81378 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81379 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81380 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81381 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81382 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81383 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81384 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81385 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81386 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81387 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81388 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81389 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81390 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81391 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81392 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81393 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81394 - ||  || 7 aprile 2000 || NEAT
|-
| 81395 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81396 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81397 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81398 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81399 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81400 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|}

81401-81500 

|-
| 81401 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81402 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81403 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81404 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81405 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81406 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81407 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81408 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81409 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81410 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81411 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81412 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81413 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81414 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81415 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81416 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81417 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81418 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81419 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81420 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81421 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81422 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81423 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81424 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81425 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81426 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81427 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81428 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81429 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81430 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81431 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81432 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81433 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81434 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81435 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81436 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81437 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81438 - ||  || 3 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81439 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81440 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81441 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81442 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81443 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81444 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81445 - ||  || 6 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81446 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81447 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81448 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81449 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81450 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81451 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81452 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81453 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81454 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81455 - ||  || 6 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81456 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81457 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81458 - ||  || 7 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81459 - ||  || 10 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81460 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81461 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81462 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81463 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81464 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81465 - ||  || 12 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81466 - ||  || 12 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81467 - ||  || 12 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81468 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81469 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81470 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81471 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81472 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81473 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81474 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81475 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81476 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81477 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81478 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81479 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81480 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81481 - ||  || 12 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81482 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81483 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81484 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81485 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81486 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81487 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81488 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81489 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81490 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81491 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81492 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81493 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81494 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81495 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81496 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81497 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81498 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81499 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81500 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|}

81501-81600 

|-
| 81501 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81502 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81503 - ||  || 9 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81504 - ||  || 9 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81505 - ||  || 12 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81506 - ||  || 12 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81507 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81508 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81509 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81510 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81511 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81512 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81513 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81514 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81515 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81516 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81517 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81518 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81519 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81520 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81521 - ||  || 28 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81522 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81523 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81524 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81525 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81526 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81527 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81528 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81529 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81530 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81531 - ||  || 29 aprile 2000 || W. R. Cooney Jr., M. Hess
|-
| 81532 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81533 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81534 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81535 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81536 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81537 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81538 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81539 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81540 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81541 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81542 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81543 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81544 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81545 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81546 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81547 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81548 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81549 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81550 - ||  || 26 aprile 2000 || K. Korlević
|-
| 81551 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81552 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81553 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81554 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81555 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81556 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81557 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81558 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81559 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81560 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81561 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81562 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81563 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81564 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81565 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81566 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81567 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81568 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81569 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81570 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81571 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81572 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81573 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81574 - ||  || 30 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81575 - ||  || 30 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81576 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81577 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81578 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81579 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81580 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81581 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81582 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81583 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81584 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81585 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81586 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81587 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81588 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81589 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81590 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81591 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81592 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81593 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81594 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81595 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81596 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81597 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81598 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81599 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81600 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|}

81601-81700 

|-
| 81601 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81602 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81603 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81604 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81605 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81606 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81607 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81608 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81609 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81610 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81611 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81612 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81613 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81614 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81615 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81616 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81617 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81618 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81619 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81620 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81621 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81622 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81623 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81624 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81625 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81626 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81627 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81628 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81629 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81630 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81631 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81632 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81633 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81634 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81635 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81636 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81637 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81638 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81639 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81640 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81641 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81642 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81643 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81644 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81645 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81646 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81647 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81648 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81649 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81650 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81651 - ||  || 30 aprile 2000 || NEAT
|-
| 81652 - ||  || 30 aprile 2000 || NEAT
|-
| 81653 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81654 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81655 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81656 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81657 - ||  || 30 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81658 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81659 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81660 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81661 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81662 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81663 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81664 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81665 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81666 - ||  || 29 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81667 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81668 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 81669 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81670 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81671 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81672 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 81673 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 81674 - || 2000 JC || 2 maggio 2000 || P. G. Comba
|-
| 81675 - || 2000 JO || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81676 - ||  || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81677 - ||  || 2 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81678 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81679 - ||  || 4 maggio 2000 || P. G. Comba
|-
| 81680 - ||  || 1 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 81681 - ||  || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81682 - ||  || 2 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81683 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81684 - ||  || 6 maggio 2000 || W. Bickel
|-
| 81685 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81686 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81687 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81688 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81689 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81690 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81691 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81692 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81693 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81694 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81695 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81696 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81697 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81698 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81699 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81700 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|}

81701-81800 

|-
| 81701 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81702 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81703 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81704 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81705 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81706 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81707 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81708 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81709 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81710 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81711 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81712 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81713 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81714 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81715 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81716 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81717 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81718 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81719 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81720 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81721 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81722 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81723 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81724 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81725 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81726 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81727 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81728 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81729 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81730 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81731 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81732 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81733 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81734 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81735 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81736 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81737 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81738 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81739 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81740 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81741 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81742 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81743 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81744 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81745 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81746 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81747 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81748 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81749 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81750 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81751 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81752 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81753 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81754 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81755 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81756 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81757 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81758 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81759 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81760 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81761 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81762 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81763 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81764 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81765 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81766 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81767 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81768 - ||  || 6 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 81769 - ||  || 6 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 81770 - ||  || 7 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 81771 - ||  || 7 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 81772 - ||  || 7 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 81773 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81774 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81775 - ||  || 1 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81776 - ||  || 1 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81777 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81778 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81779 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81780 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81781 - ||  || 2 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 81782 - ||  || 5 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81783 - ||  || 5 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81784 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81785 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81786 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81787 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81788 - ||  || 9 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 81789 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81790 Lewislove ||  || 2 maggio 2000 || L. H. Wasserman
|-
| 81791 - ||  || 11 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81792 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81793 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81794 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81795 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81796 - || 2000 KH || 23 maggio 2000 || P. G. Comba
|-
| 81797 - ||  || 26 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81798 - ||  || 23 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81799 - ||  || 26 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81800 - ||  || 26 maggio 2000 || LINEAR
|}

81801-81900 

|-
| 81801 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81802 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81803 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81804 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81805 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81806 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81807 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81808 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81809 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81810 - ||  || 30 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81811 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81812 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81813 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81814 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81815 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81816 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81817 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81818 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81819 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81820 - ||  || 24 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 81821 - ||  || 24 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 81822 Jamesearly ||  || 27 maggio 2000 || M. White, M. Collins
|-
| 81823 - ||  || 30 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 81824 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81825 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81826 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81827 - ||  || 26 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 81828 - ||  || 28 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 81829 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81830 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81831 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81832 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81833 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81834 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81835 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81836 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81837 - ||  || 31 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 81838 - ||  || 29 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81839 - ||  || 24 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81840 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81841 - ||  || 27 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81842 - ||  || 27 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81843 - ||  || 27 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81844 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81845 - ||  || 30 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81846 - ||  || 24 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81847 - ||  || 24 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81848 - ||  || 24 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81849 - ||  || 24 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 81850 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81851 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81852 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81853 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81854 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81855 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81856 - ||  || 26 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 81857 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81858 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81859 Joetaylor ||  || 29 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81860 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81861 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81862 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81863 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81864 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81865 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81866 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81867 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81868 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81869 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 81870 - ||  || 1 giugno 2000 || Črni Vrh
|-
| 81871 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81872 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81873 - ||  || 5 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81874 - ||  || 5 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81875 - ||  || 4 giugno 2000 || J. Broughton
|-
| 81876 - ||  || 5 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81877 - ||  || 5 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81878 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81879 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81880 - ||  || 5 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81881 - ||  || 4 giugno 2000 || Spacewatch
|-
| 81882 - ||  || 5 giugno 2000 || Spacewatch
|-
| 81883 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81884 - ||  || 7 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81885 - ||  || 8 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81886 - ||  || 8 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81887 - ||  || 9 giugno 2000 || P. G. Comba
|-
| 81888 - ||  || 1 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 81889 - ||  || 1 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81890 - ||  || 1 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81891 - ||  || 5 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 81892 - ||  || 4 giugno 2000 || NEAT
|-
| 81893 - ||  || 4 giugno 2000 || NEAT
|-
| 81894 - ||  || 6 giugno 2000 || Spacewatch
|-
| 81895 - ||  || 5 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 81896 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81897 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81898 - ||  || 4 giugno 2000 || Spacewatch
|-
| 81899 - ||  || 3 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 81900 - ||  || 1 giugno 2000 || NEAT
|}

81901-82000 

|-
| 81901 - ||  || 11 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81902 - ||  || 25 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81903 - ||  || 24 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81904 - ||  || 24 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 81905 - ||  || 3 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 81906 - ||  || 4 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 81907 - ||  || 5 luglio 2000 || Črni Vrh
|-
| 81908 - ||  || 6 luglio 2000 || J. Broughton
|-
| 81909 - ||  || 8 luglio 2000 || NEAT
|-
| 81910 - ||  || 5 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 81911 - ||  || 6 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81912 - ||  || 6 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 81913 - ||  || 10 luglio 2000 || P. R. Holvorcem
|-
| 81914 - ||  || 12 luglio 2000 || Farpoint
|-
| 81915 Hartwick ||  || 15 luglio 2000 || D. D. Balam
|-
| 81916 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 81917 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 81918 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 81919 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 81920 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 81921 - ||  || 7 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 81922 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 81923 - ||  || 4 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 81924 - ||  || 4 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 81925 - ||  || 4 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 81926 - ||  || 3 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81927 - ||  || 3 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81928 - ||  || 2 luglio 2000 || NEAT
|-
| 81929 - || 2000 OE || 22 luglio 2000 || J. Broughton
|-
| 81930 - ||  || 24 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81931 - ||  || 28 luglio 2000 || K. Korlević
|-
| 81932 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81933 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81934 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81935 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81936 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81937 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81938 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81939 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81940 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81941 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81942 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81943 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81944 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81945 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 81946 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 81947 Fripp ||  || 31 luglio 2000 || M. W. Buie
|-
| 81948 Eno ||  || 31 luglio 2000 || M. W. Buie
|-
| 81949 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81950 - ||  || 2 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81951 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81952 - ||  || 1 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 81953 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81954 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81955 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81956 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81957 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81958 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81959 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81960 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81961 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81962 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81963 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81964 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81965 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81966 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81967 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81968 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81969 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81970 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81971 Turonclavere ||  || 22 agosto 2000 || J. Montanne, L. Šarounová
|-
| 81972 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81973 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81974 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81975 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81976 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81977 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81978 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81979 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81980 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81981 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81982 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81983 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81984 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81985 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81986 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81987 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81988 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81989 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81990 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81991 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81992 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81993 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81994 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81995 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81996 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81997 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81998 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 81999 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 82000 - ||  || 20 agosto 2000 || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0081001